Wayland peut faire référence à :

Toponymes

Wayland (Iowa) ;
 Wayland (Kentucky) ;
 Wayland (Massachusetts) ;
  ;
 Wayland (Missouri) ;
 Wayland, ville située dans l’État de New York ;
 Wayland, village situé dans l’État de New York.



Autres 
 Wayland, un protocole de serveur d'affichage, ainsi qu'une bibliothèque logicielle libre disponible sur les systèmes d'exploitation GNU/Linux.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme